

Palmarès

Competizioni nazionali 
Regionalliga Bayern: 1
Bayern Monaco II: 2013-2014

 
Vaduz: 2016-2017

Altri progetti

Collegamenti esterni